Михаил Иосифович Кадец (30 ноября 1923, Киев – 7 марта 2011, Харьков) — советский и украинский математик.

Биография 
Отец математика Владимира Кадеца (род. 1960). Доктор физико-математических наук (1963), профессор (1964). Заслуженный деятель науки и техники УССР (1991). Гос. премия Украины в области н. и т. (2005). 

В 1941-1946 гг. в РККА: учился в лётном училище, служил в караульных войсках. 

Окончил Харьковский университет (1950).

Работал в Макеевском НИИ Министерства угля СССР (Донец. обл., 1950-57); Харьковском автодорожном институте (1957-60) и Высшем авиационном училище (1960-65); в Харьковской академии городского хозяйства (1965-2011): заведующий, а с 1992 – профессор кафедры высшей математики. Исследования посвящены вопросам теории функций и функциональному анализу, в частности изучению топологических и геометрических свойств банаховых пространств. Доказал гомеоморфность всех сепарабельных безразмерных банаховых пространств, нашел асимптотически точную оценку проекционных постоянных конечных нормативных пространств (соавт.).

Работы 
 О минимальных системах и квазидополнениях в пространстве Банаха // Докл. АН СССР. 1962. Т. 145, № 2 (соавт.); 
 Базисные последовательности, биортогональные системы и нормирующие множества в пространствах Банаха и Фреше // Studia Mathematica. 1965. Vol. 25, № 3 (соавт.);
 Доказательство топологической эквивалентности всех сепарабельных бесконечномерных банаховых пространств // Функц. анализ и его приложения. 1967. Т. 1, № 1; 
 Переставление рядов в пространствах Банаха. Тарту, 1988 (соавт.); Series in Banach Spaces: Conditional and Unconditional Convergence. Basel; Boston; Berlin, 1997 (соавт.).

Примечания

Источники 
 Кадец Михаил Иосифович // Энциклопедия Современной Украины

Выпускники Харьковского университета
Доктора физико-математических наук
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Математики СССР
Преподаватели вузов Харькова
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники